Восставший:
 «Восставший» или «Бунт Самураев» (ориг. — ) — японская историческая драма 1967 года, снятая режиссёром Масаки Кобаяси.
  — уэльский фильм 2010 года о спортивной драме, снятый режиссером Нилом Джонсом со Стюартом Бреннаном, Шейном Ричи, Джоном Ноблом и Эриком Моралесом.
 Восставший (фильм, 2016) — американский фильм 2016 года в жанре библейской драмы, снятый Кевином Рейнольдсом.